Lustra kan syfta på: 

 Lustra (poesi) – av Ezra Pound.
 Lustra (band) – ett pop-punkband mest känt för sången "Scotty Doesn't Know" i filmen EuroTrip
 Lustra (album) – ett album från 1997 Med bandet Echobelly

Geografi

Italien 

 Lustra, Italien, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 

Robotskapade Italienförgreningar